Пиріг — печений виріб із тіста з начинкою.

Персоналії 

 Пиріг Любомир Антонович (*1 березня 1931, Рогатин) — доктор медичних наук, член-кореспондент НАН України (04.1991), академік АМНУ (04.1993)
 Пиріг Микола Петрович (1980—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пиріг Руслан Григорович — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Пиріг Руслан Якович (*30 червня 1941 р., с. Супротивна Балка Новосанжарського району Полтавської області) — дослідник проблем новітньої історії України, джерелознавець та архівіст.

Мистецтво 
 «Пиріг» — короткометражка Юрія Ковальова.

Див. також 
 Пирог
 Пирогов
 :Категорія:Пироги

Примітки